37-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 6 сентября по 12 октября 1969 года в Москве. Дополнительный матч за звание чемпиона (Москва, 19—29 января 1970 г.) выиграл Тигран Петросян.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в межзональном турнире завоевали Полугаевский, Геллер, Смыслов и Тайманов. Последний в заключительном туре эффектно выиграл свою "партию жизни" у Лутикова

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона СССР

Ссылки 
 37th USSR Championship and Zonal Moscow 1969

Чемпионаты СССР по шахматам
1969 год в шахматах
1969 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Сентябрь 1969 года
Октябрь 1969 года